Pseudolagarobasidium — рід грибів родини Phanerochaetaceae. Назва вперше опублікована 1985 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pseudolagarobasidium відносять 11 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Jang, J.; Chen, T. 1985. Pseudolagarobasidium leguminicola gen. et sp. nov. on Leucaena in Taiwan. Transactions of the British Mycological Society. 85(2):374–377 — P. 374

Роди грибів
Агарикоміцети